Kgosiemang ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Kgosiemang (* 1982), namibischer traditioneller Führer
 Constance Kgosiemang (1946–2012), namibischer traditioneller Führer
 Kabelo Kgosiemang (* 1986), botswanischer Hochspringer